Брумов-Бильнице (, бывш. ) — город на юго-востоке Чехии в исторической области Моравия, расположенный в Злинском крае, в районе Злин, в 30 км юго-восточнее столицы края г. Злина и 7 км южнее г. Валашске-Клобоуки.

Находится в Белых Карпатах на границе между Чешской и Словацкой Республиками.

Административно делится на четыре района:
 Брумов (около 3400 жителей, площадь — 21,49 га)
 Бильнице (около 1800 жителей, площадь — 16,08 га),
 Святого Стефана,
 Сидони.

Население

История 
Первоначально Брумов и Бильнице существовали как отдельные населенные пункты. В 1964 объединены в один город с названием Брумов-Бильнице.

Исторические названия — Бримов (1255), Правнове (1256), Брумове (1261), Brumouie (1270), castrum suum Bronowire (1294), purchrauius de Brunow (1303), Brumova (1447), замок Брумов (1516).

Бильнице впервые упоминается в письменных источниках в 1464 году.

Достопримечательности 
 Руины королевского замка Брумов XIII века,
 Вацлавская церковь XIV века,
 Пивоваренный завод (впервые упоминается в 1574 году)
 Часовня св. Анны XIX века,
 Старое еврейское кладбище
 Здания с сохранившимися образцами народной архитектуры Южной Валахии,
 Скульптура Святой Троицы,
 Фонтан на площади,
 Рабочая колония и стекловаренная печь в районе Сидони

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Сайт г. Брумов-Бильнице

Города Злинского края
Переименованные населённые пункты Чехии